Messier 16
 M16 (gépkarabély)